Flirting with Danger – cortometraggio del 1917 diretto da Rube Miller
Flirting with Danger – film del 1934 diretto da Vin Moore
Flirting with Danger – film del 2012 diretto da Sut Jhally, Andrew Killoy